VIII Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) ''(Le 8-eme edition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1980 года.

Жюри
 Сидни Поллак — президент
 Клод Брассёр
 Клод Лелуш
 Альберто Сорди
 Андре Тешине
 Дональд Сазерленд
 Николь Авриль (Nicole Avril)
 Антуан Блонден
 Мимзи Фармер
 Лео Ферре
 Льюис Гилберт
 Раймонд Моретти (Raymond Moretti)

Лауреаты
 Гран-при: «Путешествие в машине времени/Эпоха за эпохой» (Time after Time), США, 1979, режиссёр Николас Мейер
 Специальный приз жюри: 
 «Безумный Макс» (Mad Max), Австралия, 1979, режиссёр Джордж Миллер

 «Когда звонит незнакомец» (When the Stranger Calls), США, 1979, режиссёр Фред Уолтон
 Приз критики: «Туман», США, 1980, режиссёр Джон Карпентер

 Приз «Золотая антенна»: «Путешествие в машине времени/Эпоха за эпохой» (Time after Time), США, 1979, режиссёр Николас Мейер

См. также

Ссылки
1980